Tiago Manuel Dias Correia (Agualva-Cacém, 12 juli 1990) - alias Bébé - is een Portugees voetballer van Kaapverdische komaf die bij voorkeur als aanvaller speelt. Hij tekende in juli 2016 een vierjarig contract bij SD Eibar, dat hem overnam van Benfica.

Carrière
Bébé debuteerde in 2009 in het betaald voetbal bij CF Estrela da Amadora, op dat moment actief op het derde niveau in Portugal. Hier verbrak hij na een seizoen zijn contract omdat de club achterliep met het betalen van zijn salaris. Vitória SC lijfde hem vervolgens in juni 2010 transfervrij in. Bébé speelde nooit een officiële wedstrijd voor deze club, want na zes oefenduels meldde Manchester United zich. Alex Ferguson wilde hem hebben op aanraden van zijn voormalige assistent Carlos Queiroz. De Engelse club maakte vervolgens circa €10.000.000 voor hem over aan Vitória.

Bébé brak bij Manchester United nooit door. Hij kwam in vier seizoenen tot twee wedstrijden in de Premier League, één in de FA Cup, drie in de League Cup en een in de Champions League. Gedurende drie seizoenen speelde hij op huurbasis voor andere clubs.

Bébé tekende in juli 2014 een vierjarig contract bij Benfica, dat hem voor circa €3.000.000,- overnam van Manchester. Daarbij bedong Manchester een clausule die de club recht gaf op 50% van de som die Benfica eventueel zou ontvangen bij doorverkoop. Nadat hij tekende bij Benfica kwam Bébe in een half jaar tijd tijdens één competitiewedstrijd en drie wedstrijden in de Champions League in actie. De club verhuurde hem in januari 2015 aan Córdoba CF en in juli 2015 voor een jaar aan Rayo Vallecano. Met Córdoba degradeerde hij uit de Primera División, maar door de wissel naar Rayo Vallecano bleef hij daarin zelf actief. Een jaar later degradeerde hij ook met deze club. Gedurende dat seizoen kwam hij zelf tot het op dat moment hoogste aantal competitiewedstrijden in zijn carrière (34).

Bébé tekende in juli 2016 een vierjarig contract bij SD Eibar, de nummer veertien van de Primera División in het voorgaande seizoen. Dat nam hem daarmee definitief over van Benfica.

Erelijst 

Portugees voetballer